Botànica: Escorça (anatomia vegetal), part exterior de la tija lignificada d'una planta (per exemple, del tronc d'un arbre).
 Geologia:
Escorça terrestre, part exterior de la Terra.
 Escorça planetària, part exterior de qualsevol planeta rocós o satèl·lit de grandària suficient.
 Zoologia: Còrtex